Болексаз () — село в Кегенском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Болексазского сельского округа. Находится примерно в 10 км к юго-западу от села Кеген, административного центра района. Код КАТО — 195835100.

Население 
В 1999 году население села составляло 1354 человек (697 мужчин и 657 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1377 человек (708 мужчин и 669 женщин).

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Кегенского района